Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale Christoph Zipf 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Henrik Sundström (primo turno, ritiro)
 Shlomo Glickstein (primo turno)
 Colin Dowdeswell (semifinali)
 Robbie Venter (primo turno)

 Zoltán Kuhárszky (primo turno)
 Bernie Mitton (primo turno)
 Danie Visser (primo turno)
 Mike Myburg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1983